No Goodbyes – album di Hall & Oates del 1977
 No Goodbyes – canzone rappresentante dei Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 2000
 No Goodbyes – singolo dei The Subways del 2005, dall'album Young for Eternity